Колоденка — топоним и гидроним:

Россия 
 Колоденка — река в Вологодской области.
 Колоденка — река в Ленинградской и Псковской областях.

Украина 
 Колоденка — село в Томашпольском районе Винницкой области.
 Колоденка — село в Ровненском районе Ровненской области.